Герман Фридрих Ра́упах (; ,  — , ) — немецкий  и клавирист. Сын и ученик штральзундского органиста Кристофа Раупаха (1686—1744), племянник историка церкви Бернхарда Раупаха.

Биография 
В 1755 г. поступил на русскую императорскую службу в качестве «клавицынбалиста», ассистента Винченцо Манфредини. В 1759-61 гг. капельмейстер придворной «Италианской кампании» в Петербурге. Сочинил оперу «Альцеста» (либретто А. П. Сумарокова; премьера в Петергофе, 1758), которая считается второй в истории оперой на русском языке (после оперы Ф. Арайи «Цефал и Прокрис»). «Альцеста», написанная «в италианском вкусе» (Я. Штелин), была весьма популярна в Петербурге и неоднократно возобновлялась на оперной сцене до 1770-х гг.

В 1762—1768 гг. Раупах жил и работал в Париже, где в 1762 опубликовал Шесть сонат для клавира и скрипки. Темы этих сонат использовал В. А. Моцарт в своих ранних клавирных концертах (№ 1 KV 37, № 2 KV 39 и № 4 KV 41).

В 1768 году Раупах вернулся в Петербург, где занял пост второго капельмейстера и «композитора балетной музыки» Придворного оркестра. Балетная музыка Раупаха (не сохранилась) представляла собой, главным образом, вставки в оперы других композиторов (особенно Т. Траэтты), но также и самостоятельные сценические произведения. В эти годы Раупах написал оперу «Добрые солдаты» (либретто Михаила Хераскова), премьера которой состоялась в Вольном российском театре Петербурга уже после смерти композитора, в 1780 году.

С 1777 Раупах руководил музыкальными классами Академии художеств в Петербурге, где преподавал композицию, пение и игру на инструментах. Учениками Раупаха были русские композиторы П. А. Скоков и Е. И. Фомин.

Оперы 
 «Альцеста» (Altsesta)
 «Геркулес» (Gerkules)
 «Кир, царь персидский» (Siroe, re di Persia)
 «Добрые солдаты»

См. также 
 St Petersburg (Чечилия Бартоли)

Примечания

Литература 
 Музыкальный Петербург: XVIII век. Энциклопедический словарь. Т.3. СПб., 2000, с.13-14.
 Ломтев Д. Немецкий музыкальный театр в России. М., 2003.
 Lomtev D. Deutsches Musiktheater in Russland. Lage, 2003, S. 54–64, 123–128.

Академические музыканты Германии
Балетные композиторы XVIII века